«АО Ватикан» () — опубликованная в 2009 году книга итальянского журналиста Джанлуиджи Нуцци по материалам его расследования на основании секретных документов Ватикана о финансовых и политических скандалах в структурах католической церкви. Часто встречается русский перевод названия книги «Акционерное общество Ватикан», однако в оригинале используется аббревиатура S.p.A., то есть Società per azioni (Акционерное общество) — следовательно, корректный русский перевод также должен содержать аббревиатуру.

Структура 
Книга начинается с обращения автора к читателям Questo libro (Эта книга), в котором Нуцци сообщает, что получил в своё распоряжение огромный архив секретных документов Ватикана из рук игравшего большую роль в финансах католической церкви с 1974 по 1990-е годы монсиньора  (скончался в 2003 году), и затем выражает свою уверенность в том, что пришло время всем узнать финансовые тайны Святого Престола. Дальнейший текст разделён на две части: Le carte segrete del Vaticano (Секретные документы Ватикана) и L’altra inchiesta. Il «Grande Centro» e i soldi della mafia (Другое расследование. «Большой центр» и деньги мафии), а также содержит благодарности и именной указатель.

Содержание 
Часть первая:

 Ascesa e caduta di Marcinkus (Взлёт и падение Марцинкуса) — о связях президента IOR в 1970—1984 годах епископа Марцинкуса со скандально известными банкирами Роберто Кальви и , о кризисе IOR после краха  в 1982 году.
 Firma autorizzata: Andreotti Giulio (Заверенная подпись: Андреотти Джулио) — о существовании в IOR секретного счёта, которым управлял в интересах премьер-министра Италии Джулио Андреотти личный секретарь Марцинкуса епископ .
 Lo Ior parallelo (Параллельный IOR) — о системе офшоров, построенной в 1992 году епископом .
 Enimont. La maxitangente (. Максивзятка) — об участии президента IOR в 1989—2009 годах  в финансовых операциях обанкротившейся в 1991 году химической компании , которая привлекла внимание общественности в ходе операции «Чистые руки» в связи с  на сумму 150 млрд. лир, об «отмывании» взяток в IOR.
 Enimont. Il Depistaggio (. Обман)
 Enimont. Le coperture (. Операция прикрытия)
 Truffe e ricatti nei sacri palazzi (Мошенничество и шантаж в Ватиканских дворцах)
 I soldi del papa e lo Ior dopo de Bonis (Деньги Папы и IOR после )

Часть вторая:

 Il golpe porpora (Путч епископов) — о неосуществившихся планах использования церковью в 1998 году «отмытых» фондов для финансирования так называемого «Большого центра» — первой в истории  демо-христианской коалиции с участием Итальянской народной партии, , , Новой христианской демократии (Nuova Democrazia Cristiana) и «Итальянское обновление», о расследовании прокуратурой Рима этих событий вплоть до 2005 года.
 Lo Ior, quei soldi per Provanzano (Деньги IOR для Прованцано)

Реакция 
Известный комик и политик Беппе Грилло, давая отзыв о книге Нуцци в своём блоге, выразил уверенность, что послевоенную Италию можно понять, только разобравшись в интригах между мафией, масонами, Ватиканом и представителями Итальянского государства.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Официальный сайт издательства Chiarelettere
 Recensione sul sito dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
 Vaticano S.P.A. — Presentazione del libro di Gianluigi Nuzzi su Radio Radicale
 Dalla storia Rizzoli — P2, Calvi, Marcinkus, Ior e finanza vaticana. Dibattito con Massimo Teodori e Angelo Rizzoli su Radio Radicale

История Ватикана
Экономика Ватикана